«Страх высоты» () — кинофильм. Пародия на такие триллеры Альфреда Хичкока, как «Головокружение», «В случае убийства набирайте «М»», «Психоз», «Птицы», «39 ступеней»  и другие.

Сюжет 
Доктор  — новый руководитель психоневрологической клиники. Приступив к работе, он вскоре обнаруживает, что в заведении происходит нечто странное, связанное как с персоналом, так и с пациентами. Чтобы разобраться во всех загадках, доктору нужно преодолеть свои собственные неврозы и боязнь высоты.

В ролях 
 Мел Брукс — доктор Ричард Торндайк
 Мэдлин Кан — Виктория Брисбейн
 Клорис Личмен — сестра Шарлотта Дизель
 Харви Корман — доктор Чарльз Монтагю
 Чарли Каллас — Артур Брисбен
 Рон Кэри — Брофи
 Барри Левинсон — Деннис
 Ховард Моррис — профессор Лилломан
 Дик Ван Пэттен — доктор Филип Уэнтворт
 Рон Кларк — Закари Картрайт III
 Ли Делано — Нортон
 Ричард Стал — доктор Бакстер
 Даррел Цверлинг — доктор Экхардт
 Альберт Уитлок — Артур Брисбейн
 Арнольд Соболофф — доктор Колбёрн
 Беатрис Колен — ''служанка

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
 

Кинокомедии 1977 года
Фильмы Мела Брукса
Кинопародии США
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1977 года